Puchar Polski w piłce nożnej mężczyzn 2018/2019 – 65. edycja rozgrywek, mających na celu wyłonienie zdobywcy Pucharu Polski, który uzyska tym samym prawo gry w kwalifikacjach Ligi Europy sezonu 2019/2020. Od lutego 2019 ich sponsorem tytularnym jest Totolotek S.A., w związku z czym obowiązuje nazwa marketingowa Totolotek Puchar Polski.

Mecz finałowy odbył się 2 maja 2019 na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Tytułu broniła . Puchar wywalczyła – po raz drugi w historii – .

Reforma rozgrywek 
Przed sezonem 2018/2019 Polski Związek Piłki Nożnej przeprowadził reformę systemu rozgrywek o Puchar Polski, wprowadzając kilka zmian:
 losowanie par przeprowadzano osobno przed rozpoczęciem każdej z rund (zniesiono tzw. drabinkę),
 zniesiono rozstawienie dwóch najlepszych drużyn Ekstraklasy poprzedniego sezonu, które dotąd nie mogły znaleźć się w jednej parze przed półfinałem,
 wprowadzono rozstawienie czterech drużyn reprezentujących Polskę w pucharach europejskich w losowaniu par 1/32 finału,
 zniesiono mecze rewanżowe w półfinale i ćwierćfinale (zwycięzcę pary w każdej rundzie wyłania pojedynczy mecz),
 drużyny Ekstraklasy rozpoczęły grę o jedną rundę wcześniej niż dotychczas (w 1/32 zamiast 1/16 finału),
 zespoły z miejsc 13–18 w I lidze, drużyny z miejsc 1–10 w II lidze oraz zdobywcy pucharów na szczeblu wojewódzkim rozpoczęły grę o jedną rundę później niż dotychczas (w 1/32 finału zamiast w rundzie wstępnej),
 gospodarzem meczu między drużynami z tego samego poziomu ligowego był zespół wylosowany jako pierwszy w danej parze (wcześniej przeprowadzono dodatkowe losowanie gospodarza pierwszego lub jedynego spotkania).

Uczestnicy

Zasady

Uczestnictwo 
Udział w rozgrywkach Pucharu Polski 2018/2019 na szczeblu centralnym i regionalnym (wojewódzkich związków piłki nożnej) miały obowiązek wziąć drużyny występujące na sześciu najwyższych poziomach ligowych (od Ekstraklasy do klasy okręgowej), kluby klasy A mogły ubiegać się o zwolnienie z turnieju. Pozostałe drużyny mogły zgłosić się do Pucharu Polski na zasadzie dobrowolności. Drużyny, które zrezygnowały z udziału w rozgrywkach na szczeblu centralnym w sezonie 2018/2019, nie były uprawnione do udziału w rozgrywkach o Puchar Polski w dwóch kolejnych cyklach rozgrywek. Warunkiem gry na szczeblu centralnym turnieju jest posiadanie licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach mistrzowskich w sezonie 2018/2019.

Losowanie 
Przed rozpoczęciem tej edycji turnieju wprowadzono nowe zasady ustalania par:
 w rundzie wstępnej zestaw pojedynków był ustalony odgórnie – rywalizowało w niej osiem najsłabszych drużyn II ligi 2017/2018, połączonych w pary według klucza: 11–18, 12–17, 13–16, 14–15;
 w 1/32 finału udział rozpoczęło 60 zespołów: 16 drużyn Ekstraklasy 2017/2018, 18 drużyn I ligi 2017/2018, 10 najlepszych drużyn II ligi 2017/2018 oraz 16 zwycięzców pucharów na szczeblu regionalnym; losowanie w tej rundzie podzielone było na dwie części – w pierwszej z nich do czterech rozstawionych drużyn reprezentujących Polskę w pucharach europejskich dolosowywano rywali spośród pozostałych zespołów, a dalszych 28 par losowano spośród kolejnych niewylosowanych dotąd drużyn;
 zestaw pojedynków w pozostałych rundach losuje się po zakończeniu poprzedniej rundy bez rozstawień.

Kwestia gospodarzy meczów 
Większość reguł jest analogiczna do tych z poprzedniej edycji turnieju: 
 w rundzie wstępnej gospodarzami byli uczestnicy II ligi 2018/2019;
 w 1/32 finału gospodarzami były:
 zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2018/2019,
 w przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w sezonie 2018/2019 w rozgrywkach tej samej klasy – drużyny wylosowane jako pierwsze w danych parach,
 w przypadku meczów z udziałem drużyn Ekstraklasy, gdy jedna z nich uczestniczyła w sezonie 2018/2019 w pucharach europejskich, to ona była gospodarzem;
 w 1/16 finału, 1/8 finału, ćwierćfinale i półfinale gospodarzami były:
 zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2018/2019,
 w przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w sezonie 2018/2019 w rozgrywkach tej samej klasy – drużyny wylosowane jako pierwsze w danych parach;
 formalnego gospodarza finału wyłaniało losowanie przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po rozegraniu meczów półfinałowych.

Zasady rozgrywania spotkań i awansu 
Wszystkie pojedynki w ramach turnieju rozgrywane są metodą pucharową bez rewanżów – zwycięzca przechodzi do kolejnej rundy, przegrany odpada z dalszej rywalizacji. W przypadku remisu po regulaminowym czasie gry zarządzana jest dogrywka (2 × 15 minut), a w razie dalszego braku rozstrzygnięcia decyduje seria rzutów karnych. Każda drużyna może dokonać zmiany do czterech zawodników w czasie danego spotkania, przy czym czwarta zmiana dopuszczalna jest tylko w dogrywce. Ponadto każda drużyna musi wystawiać do gry w czasie trwania całego meczu co najmniej jednego zawodnika młodzieżowca, czyli urodzonego w 1998 lub późniejszym roku i spełniającego kilka dalszych warunków; dla takich graczy przeznaczono specjalne opaski na ramię.

Ostrzeżenia i wykluczenia 
Zawodnicy, którzy w czasie trwania turnieju otrzymali ostrzeżenia (żółta kartka), są karani następującymi karami dyskwalifikacji:
 przy drugim ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze jednego meczu,
 przy czwartym ostrzeżeniu oraz każdym kolejnym co drugim ostrzeżeniu (szóstym, ósmym...) – karą dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów.

Kary te obowiązują wyłącznie w ramach Pucharu Polski różnych szczebli. Po rozegraniu meczów ćwierćfinałowych żółte kartki otrzymane wcześniej przez zawodników na szczeblu centralnym są anulowane. Kary za czerwone lub żółte kartki graczy drużyn, które awansowały do półfinału, są wykonywane w kolejnych meczach lub cyklach Pucharu Polski, zaś w przypadku zawodników drużyn, które nie awansowały do półfinału, są one wykonywane w kolejnych cyklach Pucharu Polski.

Nagrody pieniężne 
Wymiar nagród ustalił Zarząd PZPN na posiedzeniu 23 maja 2018.

Terminarz

Runda wstępna 
Uczestnicy tej fazy rozgrywek reprezentowali w sezonie 2018/2019 następujące poziomy ligowe:
 II liga (trzeci poziom) – 4 drużyny:
 III liga (czwarty poziom) – 4 drużyny:

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 7 sierpnia 2018

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 8 sierpnia 2018

|}

Drabinka 
W polu po lewej stronie nazwy drużyny podano jej poziom ligowy w sezonie 2018/2019.

1/32 finału 
Uczestnicy tej fazy rozgrywek reprezentowali w sezonie 2018/2019 następujące poziomy ligowe:
 Ekstraklasa (pierwszy poziom) – 16 drużyn:
 I liga (drugi poziom) – 18 drużyn:
 II liga (trzeci poziom) – 13 drużyn:
 III liga (czwarty poziom) – 10 drużyn:
 IV liga (piąty poziom) – 5 drużyn:
 klasa okręgowa (szósty poziom) – 1 drużyna:
 klasa A (siódmy poziom) – 1 drużyna:

Rozstawione były cztery zespoły reprezentujące Polskę w pucharach europejskich – Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok, Lech Poznań i Legia Warszawa.

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 25 września 2018

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 26 września 2018

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 27 września 2018

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 2 października 2018

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 3 października 2018

|}
Uwagi:
1 Mecz Śląsk Świętochłowice – Arka Gdynia został rozegrany w Rudzie Śląskiej (stadion Grunwaldu),
2 Mecz KS Paradyż – Puszcza Niepołomice został rozegrany w Wielkiej Woli,
3 Mecz Resovia – Warta Poznań został rozegrany na Stadionie Miejskim w Rzeszowie.

1/16 finału 
Uczestnicy tej fazy rozgrywek reprezentowali w sezonie 2018/2019 następujące poziomy ligowe:
 Ekstraklasa (pierwszy poziom) – 11 drużyn:
 I liga (drugi poziom) – 10 drużyn:
 II liga (trzeci poziom) – 5 drużyn:
 III liga (czwarty poziom) – 6 drużyn:

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 30 października 2018

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 31 października 2018

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 7 listopada 2018

|}
Uwagi:
1 Mecz Resovia – Lechia Gdańsk został rozegrany na Stadionie Miejskim w Rzeszowie.

1/8 finału 
Uczestnicy tej fazy rozgrywek reprezentowali w sezonie 2018/2019 następujące poziomy ligowe:
 Ekstraklasa (pierwszy poziom) – 8 drużyn:
 I liga (drugi poziom) – 6 drużyn:
 II liga (trzeci poziom) – 1 drużyna:
 III liga (czwarty poziom) – 1 drużyna:

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 4 grudnia 2018

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 5 grudnia 2018

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 6 grudnia 2018

|}

Ćwierćfinały 
Uczestnicy tej fazy rozgrywek reprezentowali w sezonie 2018/2019 następujące poziomy ligowe:
 Ekstraklasa (pierwszy poziom) – 5 drużyn: 
 I liga (drugi poziom) – 3 drużyny: 

|-

|}

Półfinały 
Uczestnicy tej fazy rozgrywek reprezentują w sezonie 2018/2019 następujące poziomy ligowe:
 Ekstraklasa (pierwszy poziom) – 3 drużyny: 
 I liga (drugi poziom) – 1 drużyna: 

|-

|}

Finał 
Uczestnicy tej fazy rozgrywek reprezentują w sezonie 2018/2019 następujące poziomy ligowe:
 Ekstraklasa (pierwszy poziom) – 2 drużyny: 

|-

|}

Puchar Polski zdobyła Lechia Gdańsk.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Puchar Polski 2018/2019 w bazie 90minut.pl
 

Puchar Polski w piłce nożnej
2018 w piłce nożnej
2019 w piłce nożnej
2018 w polskim sporcie
2019 w polskim sporcie